Avenida de las Suertes - straat in Madrid
 Las Suertes (metrostation) - metrostation nabij bovenstaande straat